Osoby o tym nazwisku:
 Bartłomiej Nizioł – polski skrzypek
 Krystyna Ewa Nizioł – polska radca prawny

Inne osoby:
 Nizioł (wł. Tomasz Niziński) – polski raper